

Biografia 
Nel 2018 ha vinto la medaglia di bronzo nei 3000 m ai Mondiali juniores; l'anno seguente ha vinto invece un bronzo individuale ed una medaglia d'oro a squadre sempre nella medesima categoria di età, ma ai Mondiali di corsa campestre. Nel 2019 ha stabilito il record del mondo under-20 nei 15 km su strada. Nel 2021 ha partecipato ai Giochi Olimpici di Tokyo, gareggiando nei 10000 m, concludendo però la gara con un ritiro.

Palmarès

Campionati nazionali 
2018
  ai campionati etiopi under-20, 3000 m piani - 9'28"38

2019
 4ª ai campionati etiopi, 10000 m piani - 32'19"0

2021
  ai campionati etiopi, 10000 m piani - 32'59"1

Altre competizioni internazionali 
2019
  alla Montferland Run ( 's-Heerenberg), 15 km - 47'29" 

2022
  alla Mezza maratona di Valencia ( Valencia) - 1h05'46"
  alla Mezza maratona di Copenaghen ( Copenaghen) - 1h06'35"
 10ª ai Bislett Games ( Oslo), 5000 m piani - 14'43"90

Collegamenti esterni